Westhausen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Westhausen, Nessetal – tidigare kommun, Nessetal, Thüringen, 
 Westhausen, Hildburghausen – kommun, Hildburghausen, Thüringen, 
 Westhausen, Baden-Württember – kommun, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart,